Игнасио Андрес Карока Кордеро (; 2 ноября 1993, Курико, Чили) — чилийский футболист, полузащитник клуба «Депортес Икике».

Клубная карьера 
Карока — воспитанник клуба «Коло-Коло». В 2012 году для получения игровой практики Игнасио на правах аренды перешёл в «Барнечеа». 18 февраля в матче против «Сантьяго Морнинг» он дебютировал в Примере B. 26 августа в поединке против «Эвертона» из Винья-дель-Мар Карока забил свой первый гол за «Барнечеа». В начале 2014 года Игнасио был отдан в аренду в «Ньюбленсе». 5 января в матче против «Универсидад Католика» он дебютировал в чилийской Примере. Летом того же года Карока вновь был арендован «Барнечеа».

В начале 2016 года Игнасио перешёл в «Курико Унидо». В матче против «Депортес Ла-Серена» он дебютировал за новую команду. В 2017 году Карока помог клубу выйти в элиту.

Летом 2017 года Игнасио перешёл в «Депортес Икике». 29 июля в матче против «Эвертона» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
В начале 2013 года Карока в составе молодёжной сборной Чили принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Аргентине. На турнире он сыграл в матчах против команд Боливии, Эквадора, Уругвая, Перу, Парагвая и дважды Колумбии.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 
 Профиль на sports.ru 
 Profile at BDFA  

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Ньюбленсе»
Игроки ФК «Барнечеа»
Игроки ФК «Курико Унидо»
Игроки ФК «Депортес Икике»